Valesius ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Valesius (Adrian de Valois, 1607–1692), französischer Historiker und Dichter
 Henricus Valesius (Henri de Valois, 1603–1676), französischer Philologe und Historiker